Az év magyar tájfutója címet 1970 óta ítéli oda a Magyar Tájékozódási Futó-szövetség (MTFSZ). A díjat legtöbb alkalommal Domonyik Gábor (9) valamint Oláh Katalin (14) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 863. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 

A magyar sport évkönyve (1979-1988)
Magyar sportévkönyv (1992-2010)

Tájfutással kapcsolatos díjak
Díjazott magyar sportolók